Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Paśniczek – polski pedagog, działacz społeczny
 Jacek Paśniczek – polski filozof i logik

Polskie nazwiska